Джерен Сойлу () е турска актриса.

Биография 
Джерен Сойлу е родена на 21 март 1970 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Джерен Сойлу в SinemaTürk 
 Джерен Сойлу в Diziler.com 
 Джерен Сойлу в Sinemalar.com 
 Джерен Сойлу в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул